World Cup 2019 – nierankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020. Rozegrany został w Wuxi w Chinach w dniach 24-30 czerwca 2019 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: $ 200 000 
II miejsce: $ 100 000

Półfinalista: $ 60 000 
Ćwierćfinalista: $ 40 000

3 miejsce w grupie: $ 22 500 
4 miejsce w grupie: $ 15 000 
5 miejsce w grupie: $ 10 000 
6 miejsce w grupie: $ 7500

Pula nagród: $ 800 000

Format rozgrywek 
W turnieju wezmą udział 24 drużyny składające się z dwóch zawodników. Rozstawionych zostanie 8 drużyn. Gospodarz (w tegorocznej edycji turnieju są nimi Chiny) miał prawo do wystawienia dwóch drużyn. Zespoły zostaną podzielone na cztery grupy po sześć drużyn, dwie rozstawione i cztery nierozstawione. Dwa najlepsze zespoły z grupy awansują do ćwierćfinału.

Faza grupowa 
W każdym meczu rozgrywane będzie 5 frejmów. Frejmy będą rozgrywane w następujący sposób:
 Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
 Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)

Faza pucharowa 
Mecze zostały rozegrane w systemie best-of-7 (do 4 wygranych frejmów). Frejmy zostały rozegrane w następujący sposób:
 Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
 Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Nagła śmierć (kapitanowie desygnują do gry jednego zawodnika)

Drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Grupa B

Mecze

Grupa C

Mecze

Grupa D

Mecze

Faza pucharowa

Breaki stupunktowe turnieju 

 138  B (Liang Wenbo)
 134  (Ryan Day), 127, 110, 101 (Mark Williams)
 133, 115  (Noppon Saengkham)
 123  A (Yan Bingtao), 104, 103 (Ding Junhui)
 117  (Stephen Maguire)
 116, 113  (Mark Allen)
 112  (Brian Cini)
 105  (Hossein Vafaei)
 104  (Jack Lisowski)
 104  (Cheung Ka Wal)

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Nierankingowe turnieje snookerowe
2019 w Chinach
Wuxi
2019 w snookerze